Sadi Carnot ist der Name folgender Personen:

 Marie François Sadi Carnot (1837–1894), französischer Politiker und Ingenieur, Staatspräsident 1887 bis 1894
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832), französischer Physiker